Чистозвонов — фамилия; имеет женскую форму Чистозвонова.
 Чистозвонов, Александр Николаевич (1914—1998) — советский историк, специалист по истории Нидерландской революции, а также теории истории.
 Чистозвонов, Михаил Васильевич (1883—1942) — советский инженер-механик, создатель первого отечественного планетария в г. Донской, в Тульской области.